Turbo – artifício para aumento de potência em motores à combustão

Localidades

Turbo (Antioquia)

Outros
Turbo (álbum) – décimo álbum de estúdio da banda Judas Priest
Turbo (Marvel Comics) – personagem da Marvel Comics
Turbo B – músico e rapper estadunidense
Turbo C – foi um ambiente de desenvolvimento integrado e compilador da Borland para linguagem de programação C.
Turbo C++ – um compilador C++ e ambiente de desenvolvimento integrado produzido pela Borland.
Turbo Grafx 16 – micorprocessador criado 1987 pela NEC e Hudson Soft. 
Turbo: A Power Rangers Movie – segundo filme de Power Rangers, produzido em 1997.
Turbo (filme) – Filme de animação de 2013.

Desambiguações de topônimos